L'expression « baleine franche » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de cétacés :
 les Baleines franches (famille des ) ;
 la Baleine franche () ;
 la Baleine franche australe () ;
 la Baleine franche de l'Atlantique nord () ;
 la Baleine franche naine ().

Articles connexes

Références 

Cétacé (nom vernaculaire)
Balaenidae
Nom de mammifère ambigu